Kwoniella är ett släkte av svampar. Kwoniella ingår i ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Gelésvampar
Kwoniella
Cryptococcaceae